Seebauer ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Seebauer (1921–2003), deutsch-mährischer Journalist, Buchautor und Übersetzer
 Georg Seebauer (1897–?), deutscher Bauingenieur und Leiter des Reichskuratoriums für Wirtschaftlichkeit
 Rolf Seebauer (1945–2017), deutscher Politiker (SPD)
 Willi Seebauer (* 1946), deutscher Fußballspieler und -trainer